Landsvägstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Landsvägstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Landsvägstjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (7,92 ha)
Landsvägstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (5,51 ha)
Landsvägstjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 727400-157816), sjö i Sorsele kommun, 
Landsvägstjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 727410-157768), sjö i Sorsele kommun, 
Landsvägstjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 727418-157797), sjö i Sorsele kommun,

Se även
Landsvägatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn